Estrómboli  puede referirse a:

 Estrómboli (en italino Stromboli), una pequeña isla italiana perteneciente a las islas Eolias en el mar Tirreno.
 Stromboli (título original Stromboli (Terra di Dio)), una película de 1950 dirigida por Roberto Rossellini y protagonizada por Ingrid Bergman.
 Stromboli (alimento), una forma de pizza cubierta.